— японский реслер, известная под именем . Она является основателем организации реслинга ARSION, а также обладателем множества титулов, как одиночных, так и командных, в основном в All Japan Women's Pro-Wrestling.

Карьера в реслинге

All Japan Women’s Pro-Wrestling 
Сисидо выпускница подготовительной школы All Japan Women's Pro-Wrestling (AJW), которую она окончила в 1986 году. Летом 1986 года она совершила свой дебют на ринге в матче против Тоёды Нориё. Вскоре после дебюта Сисидо присоединилась к злодейской группировке , где её командным партнёром стала Нобуко Кимура. После того как 1988 году группировка распалась, Сисидо и Кимура перестали выступать вместе до 1990 года, кода они основали команду Jungle Jack. Теперь они получили имена Адзя Конг и Бизон Кимура и стали враждовать с Булл Накано и её группировкой Gokumon-to. Конг и Кимуре дважды удалось выиграть титулы командных чемпионов WWWA. 11 января 1991 года они проиграли матч с волосами на кону и обе были обриты налысо.

Конг стала бороться в одиночных матчах преследуя одиночный титул WWWA. После ряда неудачных попыток, 15 ноября 1992 года ей удалось выиграть титул у Накано, которая успешно защищала его три года подряд.

World Wrestling Federation 
В 1995 году Конг появилась на шоу World Wrestling Federation (WWF), где она на PPV Survivor Series привела свою команду к победе удержав всех четырёх соперниц, включая действующего чемпиона WWF Аландру Блейз. Конг появилась в двух эпизодах Monday Night Raw, победив оба раза.

Конг должна была сразиться с Алундрой Блейз за титул на Royal Rumble в начале 1996 года, но Блейз была уволена и матч не состоялся.

Arsion 
В 1997 году Конг покинула AJW и основала свою организацию Hyper Visual Fighting ARSION, которую она возглавляла до 12 февраля 2001 года, когда она покинула компанию.

Независимые выступления в Японии 
30 апреля 2004 года на шоу Gaea Japan Limit Break, Конг сразилась с дебютировавшей в Японии Невероятной Конг. В тот же день они основали команду W Kong. 5 мая 2004 года их команда одолела Тигусу Нагаё и Львицу Асуку за титулы командных чемпионов AAAW. 20 сентября W Kong проиграли титулы Манами Тоёте и Риэко Амано. Также W Kong выигрывали командные титулы AJW и Ladies Legend Pro-Wrestling. 6 июня 2006 года, Эрика и Маргарет победили Ватару Сакату и Рёдзи Саи в матче за командные титулы Hustle. 9 октября 2006 года они проиграли эти титулы Баббе Рею и Дивону. 26 августа 2015 года Конг снова объединилась в команду с Невероятной Конг.

Конг также принимала участие в шоу Oz Academy, где завоёвывала чемпионский титул.

Независимые выступления в США 
В декабре 2011 года Конг приняла участие в шоу JoshiMania организации Chikara, проиграв Саре дель Рэй в главном событии 2 декабря. На следующий день Конг победила в главном событии Аяко Хамаду. На третий день она в команде с Мио Сирай и Цубасой Курагаки победила Ханако Накамори, Манами Тоёту и Савако Симоно.

Конг приняла участие в шоу Shimmer Women Athletes 11 апреля 2015 года. Она стала неожиданной участницей прощального матча Томоки Накагавы.

11 ноября 2017 года Конг вернулась в Shimmer Women Athletes, где присоединилась к злодейской группировке Trifecta, в которую входили Мерседес Мартинес и Николь Савой.

Личная жизнь 
Мать Конг — японка, а отец — афроамериканец. Её отец служил в армии.

Гиммик 
 Завершающие приёмы
 Brainbuster
 Diving back elbow drop
 Uraken (Backfist)
 Коронные приёмы
 Aja Bomb (Package piledriver) 
 Belly-to-back suplex
 Avalanche Northern Lights suplex
 Powerslam
 Tope suicida
 Прозвища
 «Дочь Кинг-Конга»
 Музыкальные темы
 «The Hellion» / «Electric Eye» от Judas Priest

Титулы и награды 
 All Japan Women's Pro-Wrestling
 AJW Championship (1 раз)
 AJW Tag Team Championship (1 раз) — с Набоко Кимурой
 All Pacific Championship (1 раз)
 WWWA World Single Championship (2 раза)
 WWWA World Tag Team Championship (4 раза) — с Гриззли Ивамото (1), Бизон Кимурой (2) и Невероятной Конг (1)
 Japan Grand Prix (1992, 1996)
 Tag League the Best (1992) — с Кёко Иноуэ
 Зал славы AJW (1998)
 Arsion
 Queen of Arsion Championship (1 раз)
 Twin Star of Arsion Championship (1 раз) — с Марико Ёсидой
 Dramatic Dream Team
 KO-D 6-Man Tag Team Championship (1 раз) — с Дансёку Дино и Макото Оиси
 Ironman Heavymetalweight Championship (3 раза)
 GAEA Japan
 AAAW Single Championship (3 раза)
 AAAW Tag Team Championship (3 раза) — с Маюми Одзаки (1), Дэвил Мамами (1) и Невероятной Конг (1)
 HUSTLE
 HUSTLE Super Tag Team Championship (1 раз) — с Маргарет
 JWP Joshi Puroresu
 JWP Tag Team Championship (1 раз) — с Сатиэ Абэ
 Ladies Legend Pro-Wrestling
 LLPW Tag Team Championship (1 раз) — с Невероятной Конг
 OZ Academy
 OZ Academy Openweight Championship (3 раза)
 OZ Academy Tag Team Championship (4 раза) — с Хироё Мацумото (1), Каору Ито (1), Соноко Като (1) и Хикару Сидой (1)
 Best Bout Award (2011) против Маюми Одзаки, 10 апреля 2011 года
 Best Singles Match Award (2012) против Ран Ю-Ю, 14 октября 2012 года
 Best Tag Team Match Award (2012) с Соноко Като против Акино и Аюми Курихары, 19 августа 2012 года
 MVP Award (2010)
 Sendai Girls' Pro Wrestling
 Sendai Girls World Championship (1 раз)
 Награды Wrestling Observer Newsletter
 Пятизвёздочный матч (1993) с Сакиэ Хасэгавой, Кёко Иноуэ и Такако Иноуэ против Динамит Кансай, Кьюти Судзуки, Маюми Одзаки и Хикари Фукуоки
 Пятизвёздочный матч (1994) против Манами Тоёты
 Пятизвёздочный матч (1995) против Манами Тоёты
 Зал славы Wrestling Observer Newsletter (2006)

Примечания

Ссылки 
 Oz Academy profile

Женщины-рестлеры Японии
Рестлеры, известные под псевдонимами